Henri Vidal peut faire référence à : 
 Henri Vidal (1864-1918), sculpteur français ;
 Henri Vidal (1867-1906), assassin de deux femmes, et sujet d'un ouvrage expérimental de Philippe Artières et Dominique Kalifa ;
 Henri Vidal (1870-1971), colonel français, chef de corps du  d'artillerie ;
 Henri Vidal (1895-1955), architecte français ;
 Henri Vidal (1919-1959), acteur français ;
 Henri Vidal (1924-2007), ingénieur et architecte français, inventeur de la Terre Armée et architecte du Domaine de la Courtade ; 
 Henri Vidal (Pyrénées-Orientales), président de la Confédération des producteurs de vins doux naturels, membre du conseil national.
 Henri Vidal (1925-2012), administrateur des colonies, sous-préfet, professeur de droit à Montpellier et historien de l'Hérault.

Personnage de fiction 
 Henri Vidal, héros du roman Le Secret de Wilhelm Storitz de Jules Verne

Notes et références